Szwajcaria:
 Gsteig – francuska nazwa gminy Gsteig bei Gstaad
 Gsteig bei Gstaad – gmina w kantonie Berno, w okręgu Obersimmental-Saanen

Włochy:
 Gsteig – miejscowość w gminie Montan

Zobacz też:
 Gstaig